Криптон може да се отнася за:

 Криптон, химичният елемент.
 Криптон (комикси), родната планета на Супермен.

Пояснителни страници